Miejscowości w Polsce:
 Blinów Drugi
 Blinów Pierwszy